Amélie Helga Lundahl (* 26. Mai 1850 in Oulu; † 20. August 1914 in Helsinki; auch Amélie Lundahl) war eine finnische Malerin.

Leben 
Lundahl studierte an der Kungliga Konsthögskolan Stockholm, erhielt dadurch ein Stipendium und studierte an der Académie Julian in Paris. Sie wohnte in der Bretagne, nachdem ihr dortiger erster Besuch in den 1870er-Jahren die Quelle ihrer Inspiration für ihre typischen Landschafts- und Porträtbilder bildete.

Galerie

Weblinks 

Maler (Finnland)
Finne
Geboren 1850
Gestorben 1914
Frau
Finnlandschwede